Moulin Rouge − kabaret zbudowany w roku 1889 przez Josepha Ollera
 Moulin Rouge - kabaret działający w Poznaniu przy ulicy Kantaka do 1991 roku
 Filmy
 Moulin Rouge! − amerykański film muzyczny z 2001 roku w reż. Baza Luhrmanna
 Moulin Rouge (film 1952) − brytyjski film muzyczny z 1952 roku w reż. Johna Hustona
 Moulin Rouge (film 1941) − francuski film muzyczny z 1941 roku w reż. André Hugona
 Moulin Rouge (film 1934) − amerykański film muzyczny z 1934 roku w reż. Sidneya Lanfielda
 Moulin Rouge (film 1928) − brytyjski niemy film muzyczny z 1928 roku w reż. Ewalda André Duponta
 Książka
 Moulin Rouge (powieść) − książka autorstwa Pierre'a La Mure z 1950 roku